Paauwe is een Nederlandse achternaam die onder meer door de volgende personen wordt gevoerd:

 Anton Paauwe (1939-2006), paragnost
 Bas Paauwe (1911-1989), voetballer
 Cees Paauwe (1977), voetballer
 Jan Pieter Paauwe (1872-1956), predikant
 Patrick Paauwe (1975), voetballer